Amager Strand steht für:
 eine oberirdische U-Bahn-Station in Kopenhagen, siehe Bahnhof Amager Strand
 einen Strand in einem Kopenhagener Naherholungsgebiet, siehe Amager Strandpark